L'Open de Chine de squash féminin 2019 est l'édition féminine 2019 de l'Open de Chine qui se déroule du 4 au  sur le toit de l'hôtel  à Shanghai. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Gold et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participantes dont une wild card Li Dongjin.

Au premier tour, les cinq joueuses égyptiennes engagées passent sans encombre au contraire des trois joueuses hongkongaises. Au  tour, seule Joelle King résiste à l'hégémonie égyptienne et se retrouve la seule non Égyptienne en quart de finale où elle s'incline face à la championne du monde junior Hania El Hammamy. En finale, Nour El Tayeb s'impose face à la tête de série  et  mondiale Raneem El Weleily.

Dotation et points 
En 2019, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Chine
 Open de Chine de squash masculin 2019
 Saison 2019-2020 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Féminin 2019
Sport en Chine en 2019
Sport en septembre 2019
Squash en 2019